

Biologie
 Le chamois est un mammifère qui vit dans les zones montagneuses d'Europe et d'Asie mineure.

Navires
 La Classe Chamois est une classe des navires militaires.

Récompenses et médailles
 Le chamois est un niveau de compétence en ski.

Couleur
 Chamois est aussi une couleur, une nuance de jaune ou de beige.

Toponymie
 Chamois est une commune italienne francophone de la Vallée d'Aoste ;
 Chamois est une ville située dans l'État du Missouri aux États-Unis ;
 la grotte des Chamois est une cavité naturelle située sur la commune de Castellet-lès-Sausses, dans les Alpes-de-Haute-Provence, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en France.

Voir aussi 

 Liste chamois, groupe de abonnés dans le domaine de la téléphonie, en France  
 Charles Chamois (vers 1610-après 1684), architecte parisien français